Jerry Orbach (1935-2004), acteur américain ;
 Ron Orbach (né en 1953), acteur américain ;
 Susie Orbach (née en 1946) : psychothérapeute et écrivain américaine ;
 Uri Orbach (1960-2015), écrivain, journaliste et homme politique israélien.

Homonymie de patronyme